Săftoiu este un nume de familie românesc purtat de următoarele persoane notabile:

Adriana Săftoiu, jurnalist și politician
Claudiu Săftoiu, jurnalist, fostul soț al Adrianei

Nume de familie românești